Kadesz-Barnea – oaza zlokalizowana na pustyni Zin
 Kadesz nad Orontesem – starożytne miasto syryjskie
 Kadesz-Neftali – miasto należące do Baraka, Abinoama
 Kadesz w Judei – judzki obszar o nieznanej lokalizacji
 Kadesz w Galilei – miasto galilejskie na górze Neftalego